Bunić može značiti:

 Bunić - mjesto u Hrvatskoj
 Bunić (de Bona) - dubrovačka plemićka obitelj